Echipa națională de fotbal a Kuweitului reprezintă Kuweitul în fotbalul internațional și este controlată de Asociația de Fotbal din Kuweit. S-a calificat la un singur Campionatul Mondial, cel din 1982 și la opt Cupe ale Asiei, câștigând ediția din 1980. Pe data de 14 februarie 2000 a stabilit un record mondial învingând statul Bhutan cu 20–0, record depășit mai târziu de victoria Australiei cu 22-0 în fața Tongăi.

Palmares
 Campionatul Mondial de Fotbal

Cupa Asiei

*Meciuri decise la loviturile de departajare.

**Fundalul auriu ilustrază că turneul a fost câștigat. Chenarul cu roșu ilustrază că Kuweit a fost gazda turneului.

Jocurile Olimpice

<div style="text-align:left">

Cupa Golfului
Kuweit a câștigat 10 ediții ale Cupei Golfului din cele 20 disputate.
 Campioni: (1970, 1972, 1974, 1976, 1982, 1986, 1990, 1996, 1998, 2010)
2009 - Semi-finale

Jucători

Cei mai selecționați jucători

Lot

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Antrenori

Meciuri internaționale

Note

Legături externe
  Asociația de Fotbal din Kuweit
  Site-ul fanilor 
  Lista meciurilor pe RSSSF

Fotbal în Kuweit
Echipe naționale de fotbal asiatice